Ставрі Ніца - албанський футбольний тренер.
 Ставрі-Кая - гора в Криму.